Název Stříbrné Hory má více sídel:
 Stříbrné Hory (okres Havlíčkův Brod), obec v okrese Havlíčkův Brod
 Stříbrné Hory (Horní Město), část obce Horní Město v okrese Bruntál
 Stříbrné Hory (Nalžovské Hory), část obce Nalžovské Hory v okrese Klatovy

Externí odkazy